Die Figurenlehre

 ist in der Musiktheorie die Lehre von den musikalischen Figuren, siehe  Figur (Musik)
 kann auch ein Teil der Sprache und Literaturwissenschaft sein, siehe   Rhetorische Figur
 ist in der Mathematik ein Teilgebiet der Geometrie